van Megen ist der Familienname folgender Personen:

 Coby van Megen, mehrfache niederländischer Tischtennismeisterin
 Hubertus van Megen (* 1961), niederländischer Geistlicher und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Nora van Megen, mehrfache niederländischer Tischtennismeisterin
 Rudolf van Megen, deutscher Unternehmer und CEO der Software Quality Systems
 Ruud van Megen (* 1959), niederländischer Dramatiker, Drehbuchautor und Librettist